Святая Екатерина (с 1721 года — «Выборг») — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный в 1713 году.

История постройки 

Корабль «Святая Екатерина» был заложен на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства а корабельным мастером Ричардом Броуном.

В процессе строительства корабля ощущалась нехватка строительных материалов и рабочих рук (плотников). Для строительства не хватало корабельного леса, о чём доносил графу Апраксину в марте 1712 года вице-адмирал Корнелий Иванович Крюйс: «При адмиралтействе леса нет, от чего прошлого году и по ныне многие работные люди гуляют». В этом же письме Крюйс отмечал, что «по отлучению Вашего Высокого Превосходительства много пременилось и ничего не учинено к лучшему нужнейших дел исправлению». Виновниками происходившего Крюйс считал адмиралтейского советника Кикина и санкт-петербургского генерал-губернатора Александра Даниловича Меншикова.

Осенью 1711 года было принято решение из уже заложенных в Адмиралтействе кораблей в первую очередь достраивать линейный корабль «Полтаву»: в письме от а Кикин писал Меньшикову: 

«Святая Екатерина» была спущена со стапеля а. После спуска корабля на нём присутствовали «его царское величество, государыня царица и государь царевич».

Описание

Общие характеристики

Корпус, рангоут и такелаж

Вооружение 
Штатное вооружение корабля состояло из 60 пушек. На нижней палубе (гондеке) устанавливались 24-фунтовые пушки, на верхней палубе (опердеке) — 12-фунтовые пушки и на шканцах — 6-фунтовые. В состав вооружения линейного корабля, помимо 60 бортовых пушек, входили также резервные кормовые пушки. Были ли предусмотрены позиции для погонных (носовых) пушек, неизвестно.
В 1715 году «Святая Екатерина» была вооружена двадцатью шестью 24-фунтовыми пушками, двадцатью шестью 12-фунтовыми пушками и двенадцатью пушками 6-фунтового калибра, а по ведомости того же года, составленной месяцем ранее, все два имевшихся в то время на Балтийском флоте 60-пушечных корабля должны были вооружаться двадцатью четырьмя 24-фунтовыми, двадцатью четырьмя 12-фунтовыми и десятью 6-фунтовыми орудиями.

О якорном вооружении «Святой Екатерины» сведений не сохранилось. Известно только, что строящиеся в июне 1712 года корабли русского флота планировалась вооружать 4-5 якорями весом от 110 до 115 пудов.

Экипаж 
Общая численность экипажа корабля в разные годы варьировалась: в июне 1714 года экипаж «Святой Екатерины» состоял из 456 человек при 62 орудиях,  этого же года — из 383 (265 моряков и 118 солдат) при 64 пушках, в июле 1716 года — из 550 человек при 66 орудиях, в марте 1721 года — из 470 при 64 орудиях.

По регламенту, составленному Адмиралтейств-коллегией а, экипаж 66-пушечных кораблей, к рангу которых принадлежала и «Святая Екатерина», должен был составлять 470 человек. В состав экипажа должны были входить семь офицеров: капитан, капитан-поручик, два поручика, два подпоручика и корабельный секретарь. Кроме офицеров в состав корабельной команды должны были входить также три мичмана, комиссар и провиантмейстер, шхипер, подшхипер, два штурмана, два подштурмана, боцман, четыре боцманмата, два шхимана, два шхиманмата, писарь, лекарь, два лекарских ученика, констапель, два подконстапеля, семь квартирмейстеров, 35 канониров, 12 кают- и дек-юнг, сержант от канонир, два капрала от канонир, 18 караульных солдат, поп, два трубача, четыре конопатчика, купор, два парусных ученика, слесарь, два повара, профос, десятник, три плотника и 343 матроса.

Командиры

История службы 

 1714—1721 — Участвовал в Северной войне:
 1714—1715 — Крейсировал в Финском заливе.
 Июль 1716 — Перешел в составе эскадры из Ревеля в Копенгаген
 5—14 августа 1716 — Плавал в Балтийском море в составе четырех объединенных флотов (русского, датского, голландского и английского)
 22 октября 1716 — Прибыл в Ревель.
 4 июня — 16 июля 1717 — В составе эскадры генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина участвовал в крейсерстве у берегов Швеции и высадке десанта на о-в Готланд.
 Июль-сентябрь 1718 — Крейсировал в составе эскадры в Финском заливе.
 Июнь-июль 1719 — Крейсировал в составе корабельного флота в Финском заливе и Балтийском море, прикрывая переход гребного флота с десантом к берегам Швеции.
 28 июля — 5 августа 1719 — В составе отряда капитан-командора Н. А. Сенявина занимался разведкой шведских берегов в районе залива Бровикен у Норрчёпинга.
 Июнь 1721 — В составе эскадры сопровождал линейный корабль «Ингерманланд» под флагом Петра I в залив Рогервик.
 21 июня — 5 июля 1721 — Находился в составе эскадры у Красной Горки.
 1722—1724 — Практические плавания в Финском заливе.
 1727 — Переоборудован в прам.

Память 

После завершения службы «Святой Екатерины» название корабля передавалось от корабля к кораблю ещё несколько раз. Преемниками «Святой Екатерины» являлись 3 парусных линейных корабля постройки  1721, 1742 и 1762 годов.

См. также 

 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Примечания

Использованная литература и источники

Литература

Источники 
 .

Библиография

Монографии

Справочная литература

Ссылки 
 Энциклопедия парусных кораблей

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи